Йозеф Констант Окерс или Стан Окерс ( или ; 3 февраля 1920, в Боргерхауте - пригороде Антверпена, Бельгия — 1 октября 1956, Антверпен, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик в 1941—1956 годах. Чемпион мира в групповой гонке среди профессионалов (1955). Победитель турнира «Вызов Дегранж-Коломбо» (1955).

Карьера 

Впервые Стан Окерс испытал вкус победы в 21-летнем возрасте, став чемпионом провинции Антверпен (1941). В том же году он стал победителем велогонки «Схелдепрейс».

В 1950 году выиграл этап на «Тур де Франс». В 1952 году Окерс финишировал на «Тур де Франс» вторым в генеральной классификации. Победителем этого выпуска Большой Петли стал Фаусто Коппи.

В велосезоне 1953 года Окерс выиграл «Флеш Валонь», а также закончил групповую гонку чемпионата мира по шоссейным велогонкам с бронзовой медалью.

В 1954 году у него была всего одна победа на «Схал Селс» и победа на этапе «Тур де Франс». Казалось, карьера 34-летнего велогонщика уже не будет идти в гору. Но велосезон 1955 года стал для него фантастически успешным. В возрасте 35 лет Стан Окерс становится победителем двух известных однодневных классических велогонок — «Флеш Валонь» (вторая по счету в его карьере) и Льеж — Бастонь — Льеж. Более того, в его коллекции оказалась зелёная майка лучшего спринтера «Тур де Франс». В конце велосезона Окерса ждала ещё одна крупная победа.Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1955 года проходил в Фраскати, Италия. Стан Окерс становится победителем и облачается в радужную майку чемпиона мира по велоспорту в групповой гонке. По итогам сезона Окерс стал победителем турнира «Вызов Дегранж-Коломбо» (1955).

Следующий велосезон Окерс проехал в радужной майке, но самым большим его достижением стала вторая зелёная майка лучшего спринтера, которую он заработал на «Тур де Франс» и один этап Большой Петли. Также в этом сезоне он выиграл многодневку «Рим — Неаполь — Рим».

29 сентября 1956 года Стан Окерс упал на треке велодрома в Антверпене. Для Окерса это падение оказалось смертельным — он получил серьёзную травму головы и скончался через два дня.

Трагическая гибель гонщика породила поверье о «проклятии радужной майки».

Проститься со Станом Окерсом пришли десятки тысяч людей, а затем в его честь в Арденнах, на склоне горы Ле Форже был установлен памятник.

Достижения

Шоссе 

 1941
 1-й Схелдепрейс
 1943
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 3-й Схал Селс
 1946
 1-й Схелдепрейс
 1947
 1-й Тур Швейцарии — Генеральная классификация
 4-й Флеш Валонь
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1948
 1-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 2-й Дварс дор Вест-Фландерен
 1949
 7-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 1950
 2-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 2-й Critérium des As
 7-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 8-й Вызов Дегранж-Коломбо 
 1951
 5-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 6-й Бордо — Париж 
 1952
 2-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 2-й Флеш Валонь
 2-й Critérium des As
 2-й Рим — Неаполь — Рим — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4a
 3-й Вызов Дегранж-Коломбо 
 3-й Тур Аргентины — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 6-й Джиро д’Италия — Генеральная классификация
 10-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 1953
 1-й Флеш Валонь
 2-й Рим — Неаполь — Рим — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 2-й Critérium des As
 2-й Week-end ardennais
 3-й  Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 3-й Вызов Дегранж-Коломбо 
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 4-й Бордо — Париж 
 4-й Джиро ди Ломбардия 
 6-й Джиро д’Италия — Генеральная классификация
 1954
 1-й Схал Селс (вместе с Хенри Йосхюмсом)
 2-й Париж — Рубе
 6-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 1-й — Этап 11
 4-й Джиро ди Ломбардия 
 5-й Вызов Дегранж-Коломбо 
 5-й Бордо — Париж 
 6-й Милан — Сан-Ремо 
 1955
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка (проф.)
 1-й Вызов Дегранж-Коломбо 
 1-й Week-end ardennais 
 1-й Флеш Валонь
 1-й Льеж — Бастонь — Льеж
 8-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 1-й — Очковая классификация
 1956
 1-й Рим — Неаполь — Рим — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1b, 3b, 4b, 5a и 5b
 2-й Вызов Дегранж-Коломбо
 2-й Тур Фландрии
 2-й Бордо — Париж
 3-й Grand Prix Martini
 4-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 4-й Флеш Валонь
 8-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 1-й — Очковая классификация
 1-й — Этап 19
 9-й Критериум Дофине — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 5 и 9 
 10-й Милан — Сан-Ремо

Трек 

 1948
 3-й Шесть дней Антверпена (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1951
 1-й Шесть дней Брюсселя (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1953
 1-й Prix du Salon (Мэдисон) (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 3-й Шесть дней Брюсселя (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1954
 1-й Шесть дней Гента (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 2-й Шесть дней Брюсселя (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 2-й Шесть дней Берлина (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 3-й Шесть дней Антверпена (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1955
 1-й  Чемпион Бельгии - Мэдисон (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1-й Шесть дней Антверпена (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 2-й Шесть дней Брюсселя (вместе с Жаном Бранкартом)
 2-й Шесть дней Гента (вместе с Фердинандо Теруцци)
 3-й Шесть дней Гента (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1956
 1-й Шесть дней Антверпена (вместе с Жаном Ротом и Реджинальдом Арнольдом)

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Окерс, Стан  на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам